Börjesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Börjesjön, Halland, sjö i Laholms kommun,  (3 ha)
Börjesjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (3,74 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn